Мировая группа — высшая ступень Кубка Федерации. В 2012 году в ней принимают участие сборные России, Чехии, Украины, Бельгии, Италии,  Испании,  Сербии и Германии, которые посеяны следующим образом:
  Сборная России
  Сборная Чехии
  Сборная Италии
  Сборная Бельгии

Сборные Бельгии, Германии, Испании и Украины (как проигравшие в четвертьфиналах), попадают в плей-офф Мировой группы; где поборются с Австралией, Словакией, США и Японией) (командами, победившими в Мировой группе II) за право остаться в элитной группе сборных команд теннисисток.

Сборная Чехии защитила свой титул, проиграв за турнир лишь три игры.

Сетка

Четвертьфиналы

Россия — Испания

Бельгия — Сербия

Италия — Украина

Германия — Чехия

Полуфиналы

Россия - Сербия

Италия - Чехия

Финал

См. также 
 Кубок Дэвиса 2012. Мировая группа

Ссылки 
 Официальный сайт 

Мировая группа